|-
|(102001)||1999 RG79|| align=right|14,6|| align=right|3,127|| align=right|0,007|| align=right|10,53|| align=right|5,528||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102002)||1999 RR80|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,099|| align=right|5,67|| align=right|3,568||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102003)||1999 RX80|| align=right|15,9|| align=right|2,318|| align=right|0,047|| align=right|6,44|| align=right|3,528||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102004)||1999 RC81|| align=right|15,2|| align=right|2,455|| align=right|0,095|| align=right|8,86|| align=right|3,845||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102005)||1999 RS81|| align=right|16,4|| align=right|2,206|| align=right|0,183|| align=right|7,04|| align=right|3,276||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102006)||1999 RA82|| align=right|16,6|| align=right|2,186|| align=right|0,175|| align=right|4,34|| align=right|3,232||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102007)||1999 RB82|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,163|| align=right|4,25|| align=right|3,408||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102008)||1999 RD82|| align=right|16,3|| align=right|2,544|| align=right|0,175|| align=right|3,77|| align=right|4,056||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102009)||1999 RF82|| align=right|15,0|| align=right|3,132|| align=right|0,175|| align=right|4,32|| align=right|5,543||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102010)||1999 RE84|| align=right|15,9|| align=right|2,538|| align=right|0,264|| align=right|3,46|| align=right|4,042||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102011)||1999 RR84|| align=right|15,9|| align=right|2,277|| align=right|0,171|| align=right|8,25|| align=right|3,435||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102012)||1999 RV85|| align=right|15,8|| align=right|2,242|| align=right|0,200|| align=right|6,88|| align=right|3,357||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102013)||1999 RX85|| align=right|15,9|| align=right|2,273|| align=right|0,177|| align=right|4,50|| align=right|3,427||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102014)||1999 RH86|| align=right|16,1|| align=right|2,360|| align=right|0,133|| align=right|7,02|| align=right|3,626||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102015)||1999 RK87|| align=right|16,9|| align=right|2,251|| align=right|0,224|| align=right|0,63|| align=right|3,376||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102016)||1999 RY87|| align=right|16,0|| align=right|2,267|| align=right|0,166|| align=right|5,80|| align=right|3,412||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102017)||1999 RD89|| align=right|16,5|| align=right|2,231|| align=right|0,238|| align=right|9,02|| align=right|3,332||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102018)||1999 RD90|| align=right|14,2|| align=right|3,215|| align=right|0,133|| align=right|5,87|| align=right|5,764||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102019)||1999 RH90|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,089|| align=right|7,22|| align=right|3,558||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102020)||1999 RK90|| align=right|16,4|| align=right|2,298|| align=right|0,182|| align=right|4,95|| align=right|3,482||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102021)||1999 RV92|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,170|| align=right|5,83|| align=right|3,731||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102022)||1999 RX92|| align=right|15,0|| align=right|2,443|| align=right|0,110|| align=right|5,24|| align=right|3,817||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102023)||1999 RA93|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,250|| align=right|7,25|| align=right|3,597||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102024)||1999 RY94|| align=right|16,7|| align=right|2,264|| align=right|0,176|| align=right|1,20|| align=right|3,406||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102025)||1999 RC97|| align=right|16,7|| align=right|2,318|| align=right|0,134|| align=right|6,01|| align=right|3,530||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102026)||1999 RF97|| align=right|16,0|| align=right|2,373|| align=right|0,193|| align=right|1,73|| align=right|3,655||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102027)||1999 RC98|| align=right|15,3|| align=right|2,377|| align=right|0,172|| align=right|9,56|| align=right|3,665||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102028)||1999 RL98|| align=right|17,0|| align=right|2,385|| align=right|0,196|| align=right|0,88|| align=right|3,682||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102029)||1999 RV99|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,164|| align=right|6,73|| align=right|3,438||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102030)||1999 RJ100|| align=right|15,9|| align=right|2,257|| align=right|0,094|| align=right|6,63|| align=right|3,390||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102031)||1999 RC105|| align=right|16,0|| align=right|2,250|| align=right|0,187|| align=right|6,76|| align=right|3,374||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102032)||1999 RC106|| align=right|15,3|| align=right|2,196|| align=right|0,195|| align=right|5,03|| align=right|3,253||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102033)||1999 RU107|| align=right|13,7|| align=right|3,107|| align=right|0,127|| align=right|26,90|| align=right|5,475||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102034)||1999 RW107|| align=right|14,3|| align=right|3,362|| align=right|0,104|| align=right|6,78|| align=right|6,164||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102035)||1999 RG108|| align=right|14,8|| align=right|3,042|| align=right|0,148|| align=right|10,48|| align=right|5,305||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102036)||1999 RT108|| align=right|16,6|| align=right|2,218|| align=right|0,130|| align=right|5,33|| align=right|3,304||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102037)||1999 RU108|| align=right|15,7|| align=right|2,292|| align=right|0,154|| align=right|4,89|| align=right|3,468||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102038)||1999 RU109|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,112|| align=right|5,89|| align=right|3,657||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102039)||1999 RT110|| align=right|15,1|| align=right|2,283|| align=right|0,230|| align=right|9,79|| align=right|3,449||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102040)||1999 RG112|| align=right|13,5|| align=right|3,167|| align=right|0,257|| align=right|14,69|| align=right|5,634||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102041)||1999 RT112|| align=right|16,0|| align=right|2,245|| align=right|0,195|| align=right|4,64|| align=right|3,364||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102042)||1999 RB114|| align=right|16,1|| align=right|2,238|| align=right|0,124|| align=right|7,41|| align=right|3,347||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102043)||1999 RU114|| align=right|16,0|| align=right|2,268|| align=right|0,097|| align=right|6,53|| align=right|3,416||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102044)||1999 RH115|| align=right|15,9|| align=right|2,259|| align=right|0,174|| align=right|4,49|| align=right|3,395||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102045)||1999 RQ115|| align=right|14,0|| align=right|3,124|| align=right|0,197|| align=right|17,04|| align=right|5,520||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102046)||1999 RG118|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,244|| align=right|3,22|| align=right|3,602||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102047)||1999 RO120|| align=right|13,8|| align=right|3,102|| align=right|0,165|| align=right|14,09|| align=right|5,464||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102048)||1999 RJ121|| align=right|16,8|| align=right|2,417|| align=right|0,169|| align=right|3,75|| align=right|3,756||MBA||13. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102049)||1999 RM121|| align=right|14,9|| align=right|3,147|| align=right|0,352|| align=right|12,77|| align=right|5,581||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102050)||1999 RP122|| align=right|15,8|| align=right|2,438|| align=right|0,134|| align=right|6,56|| align=right|3,807||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102051)||1999 RR122|| align=right|15,5|| align=right|2,674|| align=right|0,027|| align=right|2,74|| align=right|4,372||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102052)||1999 RA125|| align=right|15,5|| align=right|3,145|| align=right|0,198|| align=right|0,54|| align=right|5,577||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102053)||1999 RB125|| align=right|16,6|| align=right|2,461|| align=right|0,231|| align=right|1,65|| align=right|3,861||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102054)||1999 RC125|| align=right|14,3|| align=right|3,190|| align=right|0,134|| align=right|17,42|| align=right|5,696||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102055)||1999 RH126|| align=right|15,2|| align=right|2,260|| align=right|0,186|| align=right|5,72|| align=right|3,397||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102056)||1999 RM126|| align=right|15,2|| align=right|2,527|| align=right|0,227|| align=right|11,76|| align=right|4,017||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102057)||1999 RL129|| align=right|16,1|| align=right|2,230|| align=right|0,125|| align=right|6,26|| align=right|3,329||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102058)||1999 RT129|| align=right|15,2|| align=right|2,675|| align=right|0,169|| align=right|2,32|| align=right|4,375||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102059)||1999 RM131|| align=right|16,5|| align=right|2,205|| align=right|0,209|| align=right|6,38|| align=right|3,273||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102060)||1999 RZ131|| align=right|15,9|| align=right|2,248|| align=right|0,150|| align=right|4,39|| align=right|3,370||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102061)||1999 RC132|| align=right|15,6|| align=right|2,608|| align=right|0,308|| align=right|3,55|| align=right|4,212||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102062)||1999 RN132|| align=right|13,9|| align=right|3,163|| align=right|0,242|| align=right|16,30|| align=right|5,623||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102063)||1999 RR134|| align=right|14,4|| align=right|3,088|| align=right|0,165|| align=right|7,93|| align=right|5,425||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102064)||1999 RW134|| align=right|14,9|| align=right|3,184|| align=right|0,233|| align=right|3,00|| align=right|5,680||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102065)||1999 RC136|| align=right|16,4|| align=right|2,431|| align=right|0,174|| align=right|3,42|| align=right|3,789||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102066)||1999 RV137|| align=right|16,0|| align=right|2,203|| align=right|0,186|| align=right|5,07|| align=right|3,270||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102067)||1999 RF138|| align=right|16,2|| align=right|2,690|| align=right|0,373|| align=right|2,09|| align=right|4,412||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102068)||1999 RC139|| align=right|15,5|| align=right|2,269|| align=right|0,164|| align=right|5,01|| align=right|3,417||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102069)||1999 RF139|| align=right|16,3|| align=right|2,338|| align=right|0,225|| align=right|1,35|| align=right|3,575||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102070)||1999 RH139|| align=right|16,6|| align=right|2,354|| align=right|0,229|| align=right|2,38|| align=right|3,611||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102071)||1999 RK139|| align=right|16,3|| align=right|2,216|| align=right|0,134|| align=right|7,44|| align=right|3,299||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102072)||1999 RE140|| align=right|14,0|| align=right|3,247|| align=right|0,077|| align=right|16,78|| align=right|5,851||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102073)||1999 RT140|| align=right|16,0|| align=right|2,251|| align=right|0,109|| align=right|2,65|| align=right|3,377||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102074)||1999 RN143|| align=right|16,0|| align=right|2,405|| align=right|0,311|| align=right|8,62|| align=right|3,730||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102075)||1999 RC144|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,101|| align=right|6,06|| align=right|3,604||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102076)||1999 RL144|| align=right|16,4|| align=right|2,272|| align=right|0,187|| align=right|4,96|| align=right|3,424||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102077)||1999 RL146|| align=right|16,6|| align=right|2,339|| align=right|0,180|| align=right|3,32|| align=right|3,577||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102078)||1999 RS147|| align=right|14,5|| align=right|3,149|| align=right|0,129|| align=right|10,85|| align=right|5,586||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102079)||1999 RV147|| align=right|15,9|| align=right|2,223|| align=right|0,132|| align=right|4,13|| align=right|3,315||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102080)||1999 RP148|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,121|| align=right|6,91|| align=right|3,681||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102081)||1999 RB149|| align=right|15,8|| align=right|2,426|| align=right|0,213|| align=right|3,11|| align=right|3,777||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102082)||1999 RK149|| align=right|14,9|| align=right|3,208|| align=right|0,166|| align=right|3,30|| align=right|5,745||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102083)||1999 RO149|| align=right|15,2|| align=right|2,215|| align=right|0,163|| align=right|3,41|| align=right|3,295||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102084)||1999 RF150|| align=right|15,2|| align=right|3,172|| align=right|0,188|| align=right|6,09|| align=right|5,648||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102085)||1999 RK150|| align=right|14,6|| align=right|3,169|| align=right|0,266|| align=right|18,31|| align=right|5,640||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102086)||1999 RT150|| align=right|15,7|| align=right|2,430|| align=right|0,207|| align=right|2,40|| align=right|3,787||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102087)||1999 RT151|| align=right|14,6|| align=right|3,101|| align=right|0,292|| align=right|5,84|| align=right|5,459||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102088)||1999 RA152|| align=right|16,4|| align=right|2,318|| align=right|0,252|| align=right|3,56|| align=right|3,529||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102089)||1999 RK152|| align=right|15,8|| align=right|2,226|| align=right|0,150|| align=right|3,30|| align=right|3,319||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102090)||1999 RP153|| align=right|16,1|| align=right|2,421|| align=right|0,272|| align=right|10,15|| align=right|3,766||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102091)||1999 RL154|| align=right|16,6|| align=right|2,349|| align=right|0,219|| align=right|1,59|| align=right|3,600||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102092)||1999 RD155|| align=right|14,4|| align=right|3,166|| align=right|0,245|| align=right|15,73|| align=right|5,632||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102093)||1999 RH155|| align=right|14,1|| align=right|3,201|| align=right|0,222|| align=right|10,80|| align=right|5,725||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102094)||1999 RH156|| align=right|14,8|| align=right|3,188|| align=right|0,159|| align=right|4,30|| align=right|5,691||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102095)||1999 RK156|| align=right|15,4|| align=right|2,453|| align=right|0,186|| align=right|2,34|| align=right|3,842||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102096)||1999 RX156|| align=right|16,4|| align=right|2,322|| align=right|0,234|| align=right|1,18|| align=right|3,538||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102097)||1999 RZ157|| align=right|15,5|| align=right|2,320|| align=right|0,156|| align=right|3,43|| align=right|3,533||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102098)||1999 RJ158|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,174|| align=right|2,95|| align=right|3,738||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102099)||1999 RW158|| align=right|16,2|| align=right|2,443|| align=right|0,197|| align=right|2,38|| align=right|3,818||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102100)||1999 RG159|| align=right|16,3|| align=right|2,621|| align=right|0,272|| align=right|6,09|| align=right|4,242||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102101)||1999 RZ159|| align=right|15,8|| align=right|2,317|| align=right|0,130|| align=right|3,40|| align=right|3,526||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102102)||1999 RK160|| align=right|16,8|| align=right|2,170|| align=right|0,214|| align=right|4,08|| align=right|3,197||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102103)||1999 RA161|| align=right|16,6|| align=right|2,359|| align=right|0,113|| align=right|6,47|| align=right|3,623||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102104)||1999 RV161|| align=right|16,8|| align=right|2,436|| align=right|0,189|| align=right|2,86|| align=right|3,801||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102105)||1999 RA163|| align=right|14,2|| align=right|3,140|| align=right|0,196|| align=right|17,74|| align=right|5,564||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102106)||1999 RB163|| align=right|15,9|| align=right|2,538|| align=right|0,296|| align=right|5,25|| align=right|4,042||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102107)||1999 RL164|| align=right|15,9|| align=right|2,477|| align=right|0,240|| align=right|6,06|| align=right|3,898||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102108)||1999 RZ165|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,133|| align=right|1,65|| align=right|3,729||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102109)||1999 RD166|| align=right|16,8|| align=right|2,233|| align=right|0,274|| align=right|3,61|| align=right|3,335||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102110)||1999 RV166|| align=right|14,5|| align=right|3,225|| align=right|0,108|| align=right|11,26|| align=right|5,792||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102111)||1999 RQ167|| align=right|15,1|| align=right|2,334|| align=right|0,192|| align=right|5,85|| align=right|3,566||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102112)||1999 RR167|| align=right|16,4|| align=right|2,272|| align=right|0,129|| align=right|6,25|| align=right|3,423||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102113)||1999 RZ167|| align=right|14,9|| align=right|2,292|| align=right|0,114|| align=right|8,14|| align=right|3,469||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102114)||1999 RW168|| align=right|13,5|| align=right|3,199|| align=right|0,121|| align=right|13,55|| align=right|5,722||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102115)||1999 RZ168|| align=right|15,3|| align=right|2,288|| align=right|0,151|| align=right|2,32|| align=right|3,460||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102116)||1999 RM170|| align=right|16,4|| align=right|2,452|| align=right|0,186|| align=right|2,42|| align=right|3,839||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102117)||1999 RW170|| align=right|16,4|| align=right|2,597|| align=right|0,233|| align=right|4,38|| align=right|4,183||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102118)||1999 RX170|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,181|| align=right|12,16|| align=right|3,793||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102119)||1999 RO171|| align=right|16,5|| align=right|2,480|| align=right|0,225|| align=right|7,80|| align=right|3,905||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102120)||1999 RO172|| align=right|14,0|| align=right|2,336|| align=right|0,152|| align=right|11,68|| align=right|3,570||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102121)||1999 RL174|| align=right|16,4|| align=right|2,374|| align=right|0,175|| align=right|2,18|| align=right|3,656||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102122)||1999 RG175|| align=right|15,9|| align=right|2,469|| align=right|0,144|| align=right|5,46|| align=right|3,878||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102123)||1999 RP175|| align=right|14,3|| align=right|3,215|| align=right|0,090|| align=right|5,80|| align=right|5,764||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102124)||1999 RB177|| align=right|16,0|| align=right|2,547|| align=right|0,212|| align=right|3,32|| align=right|4,065||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102125)||1999 RQ177|| align=right|16,6|| align=right|2,235|| align=right|0,181|| align=right|5,78|| align=right|3,340||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102126)||1999 RW177|| align=right|16,4|| align=right|2,279|| align=right|0,165|| align=right|6,61|| align=right|3,439||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102127)||1999 RY177|| align=right|16,2|| align=right|2,271|| align=right|0,219|| align=right|9,82|| align=right|3,423||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102128)||1999 RC178|| align=right|15,8|| align=right|2,542|| align=right|0,213|| align=right|2,39|| align=right|4,053||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102129)||1999 RM179|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,131|| align=right|5,21|| align=right|3,463||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102130)||1999 RT179|| align=right|16,9|| align=right|2,430|| align=right|0,232|| align=right|5,97|| align=right|3,787||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102131)||1999 RX179|| align=right|15,9|| align=right|2,340|| align=right|0,129|| align=right|6,33|| align=right|3,580||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102132)||1999 RH180|| align=right|15,4|| align=right|2,369|| align=right|0,143|| align=right|7,49|| align=right|3,645||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102133)||1999 RB181|| align=right|16,7|| align=right|2,303|| align=right|0,224|| align=right|1,73|| align=right|3,494||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102134)||1999 RD181|| align=right|16,2|| align=right|2,374|| align=right|0,194|| align=right|2,01|| align=right|3,658||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102135)||1999 RN182|| align=right|16,5|| align=right|2,368|| align=right|0,209|| align=right|1,68|| align=right|3,643||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102136)||1999 RO182|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,058|| align=right|5,85|| align=right|3,671||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102137)||1999 RR182|| align=right|16,2|| align=right|2,184|| align=right|0,200|| align=right|7,58|| align=right|3,226||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102138)||1999 RS182|| align=right|16,1|| align=right|2,410|| align=right|0,223|| align=right|1,05|| align=right|3,741||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102139)||1999 RO183|| align=right|15,8|| align=right|2,368|| align=right|0,106|| align=right|6,98|| align=right|3,644||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102140)||1999 RS184|| align=right|15,5|| align=right|2,320|| align=right|0,152|| align=right|5,19|| align=right|3,532||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102141)||1999 RT184|| align=right|15,1|| align=right|2,403|| align=right|0,134|| align=right|4,95|| align=right|3,725||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102142)||1999 RB185|| align=right|16,3|| align=right|2,596|| align=right|0,279|| align=right|5,38|| align=right|4,181||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102143)||1999 RC186|| align=right|16,3|| align=right|2,378|| align=right|0,194|| align=right|2,07|| align=right|3,666||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102144)||1999 RA188|| align=right|16,1|| align=right|2,467|| align=right|0,156|| align=right|6,89|| align=right|3,874||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102145)||1999 RQ188|| align=right|16,0|| align=right|2,544|| align=right|0,182|| align=right|2,54|| align=right|4,058||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102146)||1999 RW191|| align=right|16,4|| align=right|2,587|| align=right|0,237|| align=right|3,52|| align=right|4,160||MBA||11. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102147)||1999 RC192|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,163|| align=right|6,73|| align=right|3,601||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102148)||1999 RA195|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,138|| align=right|12,50|| align=right|3,601||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102149)||1999 RH197|| align=right|16,0|| align=right|2,196|| align=right|0,228|| align=right|5,17|| align=right|3,253||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102150)||1999 RQ197|| align=right|13,6|| align=right|3,216|| align=right|0,244|| align=right|25,12|| align=right|5,766||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102151)||1999 RA198|| align=right|15,7|| align=right|2,285|| align=right|0,197|| align=right|5,90|| align=right|3,454||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102152)||1999 RL201|| align=right|14,4|| align=right|3,171|| align=right|0,326|| align=right|18,55|| align=right|5,645||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102153)||1999 RM201|| align=right|16,3|| align=right|2,188|| align=right|0,184|| align=right|6,51|| align=right|3,236||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102154)||1999 RK203|| align=right|15,1|| align=right|2,450|| align=right|0,130|| align=right|13,89|| align=right|3,834||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102155)||1999 RV203|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,028|| align=right|8,90|| align=right|3,593||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102156)||1999 RV204|| align=right|16,0|| align=right|2,569|| align=right|0,245|| align=right|13,32|| align=right|4,117||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102157)||1999 RV206|| align=right|14,0|| align=right|3,172|| align=right|0,245|| align=right|15,10|| align=right|5,648||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102158)||1999 RC209|| align=right|15,5|| align=right|2,376|| align=right|0,110|| align=right|4,69|| align=right|3,663||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102159)||1999 RY213|| align=right|16,1|| align=right|2,242|| align=right|0,120|| align=right|2,24|| align=right|3,358||MBA||13. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102160)||1999 RG216|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,140|| align=right|4,12|| align=right|3,485||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102161)||1999 RM217|| align=right|14,7|| align=right|2,276|| align=right|0,143|| align=right|11,31|| align=right|3,434||MBA||3. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102162)||1999 RH219|| align=right|16,9|| align=right|2,406|| align=right|0,187|| align=right|0,41|| align=right|3,731||MBA||5. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102163)||1999 RT219|| align=right|15,7|| align=right|2,204|| align=right|0,200|| align=right|5,69|| align=right|3,272||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102164)||1999 RE220|| align=right|15,7|| align=right|2,320|| align=right|0,108|| align=right|5,92|| align=right|3,533||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102165)||1999 RH220|| align=right|13,4|| align=right|3,462|| align=right|0,213|| align=right|15,60|| align=right|6,441||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102166)||1999 RR221|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,150|| align=right|5,73|| align=right|3,491||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102167)||1999 RC223|| align=right|13,9|| align=right|3,394|| align=right|0,108|| align=right|15,87|| align=right|6,251||MBA||7. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102168)||1999 RD227|| align=right|16,6|| align=right|2,402|| align=right|0,126|| align=right|5,76|| align=right|3,721||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102169)||1999 RT227|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,243|| align=right|9,99|| align=right|3,666||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102170)||1999 RA230|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,178|| align=right|4,98|| align=right|3,459||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102171)||1999 RH230|| align=right|16,8|| align=right|2,267|| align=right|0,192|| align=right|6,65|| align=right|3,412||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102172)||1999 RW230|| align=right|15,6|| align=right|2,220|| align=right|0,210|| align=right|6,20|| align=right|3,308||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102173)||1999 RQ233|| align=right|16,0|| align=right|2,404|| align=right|0,138|| align=right|6,88|| align=right|3,726||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102174)||1999 RG234|| align=right|15,9|| align=right|2,557|| align=right|0,314|| align=right|6,23|| align=right|4,088||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102175)||1999 RK234|| align=right|17,2|| align=right|2,223|| align=right|0,208|| align=right|4,58|| align=right|3,314||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102176)||1999 RV235|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,074|| align=right|15,15|| align=right|3,526||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102177)||1999 RS236|| align=right|15,6|| align=right|2,365|| align=right|0,110|| align=right|7,72|| align=right|3,637||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102178)||1999 RD237|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,149|| align=right|6,27|| align=right|3,706||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102179)||1999 RX237|| align=right|15,6|| align=right|2,431|| align=right|0,250|| align=right|9,41|| align=right|3,789||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102180)||1999 RV238|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,150|| align=right|7,50|| align=right|3,551||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102181)||1999 RT240|| align=right|15,1|| align=right|2,585|| align=right|0,211|| align=right|14,64|| align=right|4,156||MBA||11. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102182)||1999 RN241|| align=right|15,7|| align=right|2,802|| align=right|0,076|| align=right|5,98|| align=right|4,689||MBA||14. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102183)||1999 RL242|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,205|| align=right|5,73|| align=right|3,470||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102184)||1999 RX242|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,138|| align=right|6,59|| align=right|3,426||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102185)||1999 RJ250|| align=right|16,5|| align=right|2,283|| align=right|0,173|| align=right|5,25|| align=right|3,448||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102186)||1999 RC251|| align=right|17,7|| align=right|2,403|| align=right|0,168|| align=right|0,91|| align=right|3,725||MBA||5. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102187)||1999 RQ253|| align=right|16,4|| align=right|2,424|| align=right|0,122|| align=right|5,76|| align=right|3,774||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102188)||1999 RD255|| align=right|16,3|| align=right|2,285|| align=right|0,242|| align=right|7,62|| align=right|3,453||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102189)||1999 SX1|| align=right|14,2|| align=right|3,122|| align=right|0,243|| align=right|29,45|| align=right|5,514||MBA||18. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102190)||1999 SR3|| align=right|14,4|| align=right|2,640|| align=right|0,335|| align=right|12,87|| align=right|4,289||MBA||27. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102191)||1999 SH4|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,207|| align=right|2,23|| align=right|3,633||MBA||29. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102192)||1999 SP5|| align=right|15,1|| align=right|2,274|| align=right|0,193|| align=right|25,87|| align=right|3,428||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102193)||1999 SD6|| align=right|15,6|| align=right|2,531|| align=right|0,223|| align=right|6,81|| align=right|4,027||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102194)||1999 SV7|| align=right|15,4|| align=right|2,267|| align=right|0,160|| align=right|7,27|| align=right|3,414||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102195)||1999 ST10|| align=right|15,5|| align=right|2,359|| align=right|0,142|| align=right|7,35|| align=right|3,623||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102196)||1999 SC11|| align=right|14,6|| align=right|2,427|| align=right|0,073|| align=right|13,30|| align=right|3,780||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102197)||1999 SR11|| align=right|15,7|| align=right|2,421|| align=right|0,191|| align=right|12,37|| align=right|3,767||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102198)||1999 SU11|| align=right|15,6|| align=right|2,354|| align=right|0,120|| align=right|6,39|| align=right|3,610||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102199)||1999 SE13|| align=right|15,0|| align=right|2,685|| align=right|0,223|| align=right|14,21|| align=right|4,398||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102200)||1999 SU13|| align=right|16,2|| align=right|2,409|| align=right|0,199|| align=right|5,64|| align=right|3,739||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102201)||1999 SD15|| align=right|15,3|| align=right|2,680|| align=right|0,209|| align=right|9,18|| align=right|4,388||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102202)||1999 SC17|| align=right|14,6|| align=right|2,670|| align=right|0,185|| align=right|12,42|| align=right|4,362||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102203)||1999 SC19|| align=right|15,6|| align=right|2,438|| align=right|0,159|| align=right|9,38|| align=right|3,806||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102204)||1999 SE19|| align=right|15,1|| align=right|2,745|| align=right|0,213|| align=right|10,44|| align=right|4,547||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102205)||1999 SB20|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,156|| align=right|8,75|| align=right|3,409||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102206)||1999 SM20|| align=right|15,5|| align=right|2,357|| align=right|0,177|| align=right|10,38|| align=right|3,618||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102207)||1999 SK21|| align=right|16,8|| align=right|2,549|| align=right|0,029|| align=right|2,51|| align=right|4,069||MBA||30. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102208)||1999 SD22|| align=right|15,7|| align=right|2,531|| align=right|0,191|| align=right|4,54|| align=right|4,026||MBA||21. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102209)||1999 SG25|| align=right|16,2|| align=right|2,539|| align=right|0,117|| align=right|12,59|| align=right|4,045||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102210)||1999 SE27|| align=right|15,2|| align=right|2,483|| align=right|0,109|| align=right|6,10|| align=right|3,911||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(102211)||1999 TQ|| align=right|16,2|| align=right|2,399|| align=right|0,233|| align=right|1,70|| align=right|3,715||MBA||1. října 1999||Campo Catino||Campo Catino
|-
|(102212)||1999 TA1|| align=right|16,3|| align=right|2,364|| align=right|0,217|| align=right|2,70|| align=right|3,633||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102213)||1999 TL1|| align=right|15,2|| align=right|2,528|| align=right|0,199|| align=right|6,30|| align=right|4,018||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102214)||1999 TO1|| align=right|15,4|| align=right|2,417|| align=right|0,168|| align=right|11,28|| align=right|3,757||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102215)||1999 TR3|| align=right|16,0|| align=right|2,282|| align=right|0,170|| align=right|4,75|| align=right|3,446||MBA||2. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(102216)||1999 TG4|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,240|| align=right|8,77|| align=right|5,543||MBA||3. října 1999||Nacogdoches||B. D. McCormack; D. W. Carona
|-
|(102217)||1999 TW4|| align=right|14,7|| align=right|2,527|| align=right|0,212|| align=right|17,93|| align=right|4,016||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102218)||1999 TA6|| align=right|14,5|| align=right|3,465|| align=right|0,069|| align=right|9,51|| align=right|6,448||MBA||5. října 1999||Farpoint||G. Bell; G. Hug
|-
|(102219)||1999 TB6|| align=right|16,3|| align=right|2,282|| align=right|0,088|| align=right|3,86|| align=right|3,446||MBA||6. října 1999||Farpoint||G. Bell; G. Hug
|-
|(102220)||1999 TJ8|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,192|| align=right|3,17|| align=right|3,777||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(102221)||1999 TT9|| align=right|16,2|| align=right|2,469|| align=right|0,220|| align=right|2,93|| align=right|3,879||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(102222)||1999 TA12|| align=right|16,1|| align=right|2,336|| align=right|0,231|| align=right|1,89|| align=right|3,569||MBA||8. října 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(102223)||1999 TE12|| align=right|15,2|| align=right|2,693|| align=right|0,135|| align=right|8,98|| align=right|4,417||MBA||10. října 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(102224)||1999 TG12|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,193|| align=right|2,86|| align=right|3,674||MBA||10. října 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(102225)||1999 TU12|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,210|| align=right|6,87|| align=right|3,533||MBA||10. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(102226)||1999 TL13|| align=right|16,3|| align=right|2,223|| align=right|0,234|| align=right|5,69|| align=right|3,313||MBA||8. října 1999||Hudson||S. Brady
|-
|(102227)||1999 TB14|| align=right|16,1|| align=right|2,571|| align=right|0,187|| align=right|8,23|| align=right|4,122||MBA||13. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(102228)||1999 TG15|| align=right|15,5|| align=right|2,752|| align=right|0,188|| align=right|7,76|| align=right|4,564||MBA||12. října 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(102229)||1999 TS17|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,132|| align=right|4,29|| align=right|3,692||MBA||15. října 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(102230)||1999 TA18|| align=right|15,1|| align=right|2,849|| align=right|0,141|| align=right|1,17|| align=right|4,808||MBA||10. října 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(102231)||1999 TS18|| align=right|16,0|| align=right|2,431|| align=right|0,161|| align=right|5,43|| align=right|3,789||MBA||14. října 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(102232)||1999 TX18|| align=right|16,0|| align=right|2,183|| align=right|0,257|| align=right|3,74|| align=right|3,224||MBA||12. října 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(102233)||1999 TJ19|| align=right|15,4|| align=right|2,573|| align=right|0,211|| align=right|3,08|| align=right|4,127||MBA||10. října 1999||Calgary||G. W. Billings
|-
|(102234)||1999 TK20|| align=right|16,4|| align=right|2,392|| align=right|0,220|| align=right|1,95|| align=right|3,699||MBA||5. října 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(102235)||1999 TN21|| align=right|16,2|| align=right|2,399|| align=right|0,062|| align=right|6,11|| align=right|3,716||MBA||13. října 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(102236)||1999 TO21|| align=right|16,1|| align=right|2,251|| align=right|0,094|| align=right|7,53|| align=right|3,377||MBA||2. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102237)||1999 TQ21|| align=right|14,6|| align=right|2,997|| align=right|0,072|| align=right|11,15|| align=right|5,188||MBA||2. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102238)||1999 TH22|| align=right|16,5|| align=right|2,435|| align=right|0,165|| align=right|3,30|| align=right|3,800||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102239)||1999 TK22|| align=right|14,6|| align=right|2,710|| align=right|0,079|| align=right|13,86|| align=right|4,460||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102240)||1999 TN22|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,161|| align=right|3,23|| align=right|3,656||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102241)||1999 TT22|| align=right|16,4|| align=right|2,356|| align=right|0,122|| align=right|3,53|| align=right|3,616||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(102242)||1999 TE25|| align=right|16,0|| align=right|2,344|| align=right|0,124|| align=right|5,22|| align=right|3,589||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102243)||1999 TE26|| align=right|15,1|| align=right|2,341|| align=right|0,104|| align=right|10,86|| align=right|3,580||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102244)||1999 TJ26|| align=right|15,4|| align=right|2,379|| align=right|0,156|| align=right|3,73|| align=right|3,669||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102245)||1999 TO26|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,132|| align=right|1,32|| align=right|3,595||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102246)||1999 TV26|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,208|| align=right|1,53|| align=right|3,682||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102247)||1999 TY26|| align=right|16,4|| align=right|2,285|| align=right|0,108|| align=right|4,06|| align=right|3,454||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102248)||1999 TD27|| align=right|15,7|| align=right|2,237|| align=right|0,252|| align=right|6,84|| align=right|3,345||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102249)||1999 TE27|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,187|| align=right|14,14|| align=right|4,151||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(102250)||1999 TU27|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,172|| align=right|14,02|| align=right|4,256||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek